Непорожній — українське прізвище

 Непорожній Анатолій Кузьмович (1937—2003) — український скульптор, графік.

 Непорожній Олександр Степанович (1921—1998) — діяч культури міста Яготин
 Непорожній Петро Степанович (1910—1999) — український енергетик, міністр енергетики СРСР з 1962 по 1985 роки, видний учений, член-кореспондент АН СРСР і РАН

українські прізвища